Navarre puede referirse a:

Lugares 
Navarra, España.
Navarre, Baja-Navarra o Basse-Navarre, Francia.
Navarre (Florida), lugar designado por el censo en el condado de Santa Rosa, estado estadounidense de Florida.
Navarre Beach, lugar designado por el censo en el condado de Santa Rosa, estado estadounidense de Florida.
Navarre (Ohio), villa en el condado de Stark, estado estadounidense de Ohio.

Personas 
Gustavo Navarre, compositor, pianista y docente boliviano.
Henri Navarre, militar que participó en la guerra de Indochina Francesa.
Ludovic Navarre, músico francés, más conocido por su grupo St. Germain.
Marie-Geneviève Navarre, pintora francesa.
Navarre Scott Momaday, escritor estadounidense nativo de la tribu Kiowa.
Yves Navarre, escritor francés.

Otros usos 
Collège de Navarre, Colegio de Navarra de París.
The Spanish Recordings: Basque Country: Navarre, recopilación de canciones grabadas por Alan Lomax y Jeanette Bell en Navarra.

hr:Navara (razdvojba)
it:Navarra (disambigua)
nl:Navarra